Air Atlantique peut désigner :
 Air Atlantique, une compagnie aérienne britannique basée à Coventry ;
 Air Atlantique, une ancienne compagnie aérienne française basée au Havre.